Mafalda Sabaudzka (ur. w 1125, zm. 4 listopada 1157) – pierwsza królowa Portugalii. Córka hrabiego Sabaudii, Amadeusza III i Mafaldy Albon. Żona Króla Portugalii Alfonsa I.

Poślubiła Alfonsa w 1146 i doczekała się z nim kilkorga dzieci:
 Henryka (1147),
 Mafaldę (1148- ok. 1160),
 Urrakę (ok. 1151-1188), królową Leónu jako żonę króla Ferdynanda II, 
 Sancha I (1154-1212), kolejnego króla Portugalii,
 Teresę (1157-1218), hrabinę Flandrii jako żonę hrabiego Filipa Alzackiego, następnie księżną Burgundii jako żonę księcia Eudesa III,
 Jana (1156),
 Sanchę (1153).

Rodowód 

Dynastia sabaudzka
Królowe Portugalii
Urodzeni w 1125
Zmarli w 1157